Омечу () — покинутый аул в Итум-Калинском районе Чеченской Республики.

География 
Расположен на левом берегу реки Хочарой Ахк, к юге от районного центра Итум-Кали.

Ближайшие населённые пункты и развалины бывших аулов: на севере — Пёлагошки и село Ведучи, на северо-востоке — бывшие аулы Хаухи и Автинбоуль, на юго-востоке — бывшие аулы Алхахи.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Итум-Калинского района